Salida kan avse: 

 Salida, Kalifornien
 Salida, Colorado
 Salida (tango)